LPP ist die Abkürzung für
 Flughafen Lappeenranta in Finnland (IATA-Code)
 Latvijas Pirmā partija, eine ehemalige politische Partei Lettlands, siehe Latvijas Pirmā partija/Latvijas Ceļš
 Linear Performance Pricing, ein methodisches Hilfsmittel zur Lieferantenanalyse bzw. zum Preis-/Leistungsvergleich im Einkauf
 Large Plutonic Province, siehe Magmatische Großprovinz
 Laser-produced plasma, siehe LPP-Strahlungsquelle
 LPP (Unternehmen), ein polnisches Bekleidungshandelsunternehmen

Abkürzung